Острова Кука состоят из 15 островов и атоллов, расположенных в Тихом океане в Полинезии между экватором и Тропиком Козерога на площади 2,2 млн км², между Тонга на западе и Островами Общества на востоке. Общая площадь суши составляет 236,7 км². Расстояние от самого северного (остров Тонгарева) до самого южного острова (остров Мангаиа) составляет около 1400 км.

Примечания 

География Островов Кука
Кука